Янко Савов Лозанов е български актьор.

Ранен живот 
Роден е на 12 юли 1971 г. в София.

От 1981 г. до 1989 г. посещава актьорската школа на БНР и записва радиопредавания и радиопиеси.

Образование 
През 1991 г. е приет в ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа по актьорско майсторство на режисьора Леон Даниел.

През 1995 г. завършва НАТФИЗ – магистър, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на професор Димитрина Гюрова и професор Пламен Марков.

Дипломни спектакли, продукция на НАТФИЗ и Сливенския Драматичен театър.

Кариера 
През 1995 г. е автор и водещ на нощен блок в Радио „Експрес“.

От 1995 до 1997 г. е актьор в Театър „Сълза и Смях“.

От 1997 до 2001 г. играе в Държавен пътуващ театър-София“.

От 1998 до 2000 г. е преподавател по правоговор и художествено слово в катедра „Сценическа реч“ при НАТФИЗ в специалност „Актьорско майсторство за музикален театър“ с художествен ръководител проф. д-р Румен Цонев.

Театрален педагог при Детска вокално-театрална формация „Врабчета“.Водещ на предаването „Знаете ли български“ по БНТ.

От 1999 г. е актьор в дублажа на Българска национална телевизия, Нова телевизия,  Евроком, Диема и други.

От 2003 г. е автор, водещ и продуцент на първата телевизионната поредица за българска литература „Слова Български“ – BBT.

Снима се в епизодични роли в българо-италианските кино продукции „Октопод“, „Сбогом, мамо“, в българските сериали „Забранена любов“, „Стъклен дом“, „Кантора Митрани“, „Отплата“, „Столичани в повече“, „Етажна собственост“, „Дървото на живота“, „Секс, лъжи и TV – 8 дни в седмицата“. Снима се и в рекламни видеоклипове.

От 2015 г. работи, като служител в Националния литературен музей и уредник в къща музей „Иван Вазов“ – София.

От 2016 г. работи в Министерство на отбраната на Република България, като актьор – рецитатор в Представителния ансамбъл на въоръжените сили при Националната гвардейска част.

Значими роли 
 Джеймс – „Колекцията“ от Харолд Пинтър – НАТФИЗ;
 Салиери – „Моцарт и Салиери“ от Александър Пушкин – НАТФИЗ;
 Лагранж – „Съзаклятието на лицемерите“ от Михаил Булгаков – НАТФИЗ;
 Барон Гламис – „МаКбеД“ от Йожен Йонеско – НАТФИЗ;
 Калимако – „Мандрагора“ от Николо Макиавели – Драматичен театър „Сълза и Смях“;
 Силвио – „Слуга на двама господари“ от Карло Голдони – Драматичен театър „Сълза и Смях“;
 Проф. Дзамбони – „Само за мъже“ от Дарио Фо – Държавен пътуващ театър – София;
 Калимако – „Мандрагора“ от Николо Макиавели – Общински театър „Невена Коканова“ гр. Дупница

Като озвучаващ актьор 
 „Есперанса“, „Узурпаторката“, „Оливър Туист“, „На гости на третата планета“, „Покемон“ – Нова телевизия;
 „Криле – сила и страст“ – Диема;
 „Уолт Дисни представя...“, „Разкази от криптата“, „Дързост и красота“, „Клетниците“, „Масада“, „Усещане за жена“, „Маверик, „Бодлива тел“, „Големият бой“, „Заредено оръжие“, „Джаки Браун“ – БНТ;
 „Узурпаторката“, „Исус от Назарет“ – Евроком

Озвучавал е актьорите Ал Пачино, Робърт де Ниро, Самюел Л. Джаксън, Кевин Спейси, Морган Фрийман, Антъни Куин, Джанкарло Джанини, Ф. Мъри Ейбръхам, Джон Литгоу, Питър О'Тул, Малкълм Макдауъл, Омар Шариф и други.

Филмография 
 Кантора Митрани (2012), 12 серии – прокурор (в 1 серия)

Собствени продукции 
През 2006 г. е продуцент, автор и водещ на телевизионна поредица за българска литература „Слова Български“.

През лятото на 2013 г. съвместно с Продуцентска компания „Доли Медия Студио“ – мащабен, звукозаписен проект „Слова Български – колекция от звукозаписи на българско художествено слово“. Художествен прочит на най-значимите произведения от класическата българска художествена литература в проза и стих.

От 2014 г. е собственик и мениджър на първия безплатен уеб-сайт за звукозаписи на българско художествено слово.

Автор е на звукозапис на оригиналния текст от първото самостоятелно издание на романа „Под игото“ от Иван Вазов – 1894 г.

На 22 август 2015 г. Вазовите стихотворения „Опълченците на Шипка“, „Българският език“, „Паисий“, „Обичам те, българска реч“ и „Моите песни“ в изпълнение на Янко Лозанов са включени в Златния фонд на Българското национално радио.

От 2015 г. ръководи Ателие за българско художествено слово „Обичам те, българска реч“ в Къща – Музей „Иван Вазов“ – София.

През 2016 г. заснема мащабен изпълнителски цикъл – „Завръщането на великите“. Рецитации на всички стихотворения от български автори, изучани в програмата по литература на българските училища.

През 2020 г. изпълненията му на стихотворенията „Паисий“, „Левски“, „Опълченците на Шипка“, „Новото гробище над Сливница“, „Майка ми“, „Моите песни“ от Иван Вазов са визуализирани от Фондация „Нашият дом е България“. Изпълнителския цикъл „СЛОВО, ДУХ И МЕЧ“ е реализиран със съдействието на Министерство на отбраната на Република България и Националната гвардейска част, излъчван многократно в програмите на БНТ.  

На 09. юли 2020 г. в Борисова градина – София, на 14. септември 2020 г. в Античен театър – Пловдив, по негова идея и сценарий е създаден Концерт – спектакъла „БЪЛГАРИЙО, АЗ ВСИЧКО ТЕБЕ ДАДОХ!“, посветен на 170-тата годишнина от рождението на Иван Вазов. Сценарист и участник е в Рождественския Концерт-спектакъл НОВОРОЖДЕНИЕ - посеветен на 150-тата годишниина от първото издание на Цариградската Библия.

През 2020 г. за пръв път в българската духова музика строеви марш е надграден с рецитаторско слово. Изпълнението му на одата „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов, вградено в Марша БОЯТ НА ШИПКА по музика на подп. Ради Радев е включено в двойния аудио-албум на Гвардейския представителен духов оркестър, записан с Националното радио.

През 2021 г. на 3-ти март, с негово изпълнение на „Опълченците на Шипка“ е открита световната инциатива на Сдружение „Азбукари“ ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО.

Сценарист и участник е в Концерт-спектакъла МОСТ НА НЕБЕСАТА - посветен на Възкресение Христово и на Празника на българската просвета и култура и славянската писменост, състоял се в пещерата БОЖИЯ МОСТ във врачанския Балкан. Сценарист и учасник е в Концерт-спектакъла ПРИСТАН НА СПАСЕНИЕ - посветен на Успение на Света Богородица, състоял се на брега на морето край гр. Царево. 

През 2022 г. е сценарист и изпълнител в Концерта СВЕЩЕНАТА АЗБУКА, състоял се на 24 май пред Народната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" в София, както и на тетралогията КРЕПОСТ НА ВЯРНОСТ в рамките на Фестивала "Опера на върховете" от 27 август до 3 септември на сцената пред Белоградчишките скали. 

Спектаклите са продуцирани от Фондация „Нашият дом е България“ и са излъчени в празничните програми на БНТ.

На 02. 03. 2023 г. по негова идея и сценарий в залата на Студио 1 на Българското национално радио се състои тържествен концерт-рецитал, посветен на 175-тата годишнина от рождението на Христо Ботев, 150-тата годишнина от трагичната гибел на Васил Левски и 145-тата годишнина от Освобождението на България от османско иго, организиран от Национален инициативен комитет "България - от век на век". Участват Смесен хор на БНР и Детски хор на БНР. Янко Лозанов представя произведения на Иван Вазов и Христо Ботев, които не са звучали в ефир повече от пет десетилетия. Рециталът е излъчван дирекно в ефира на Програма Христо Ботев и е съхранен в Златния фонд на Българското национално радио.

Източници 
 www.slova.bg
 slova-bg.com
 bnt.bg
 news7.bg
 www.youtube.com
 СБЖ – статия за „Слова Български“
 Фрамар – статия за „Слова Български“
 News7 – статия за „Слова Български“
 Покемон в България-озвучаващи актьори
 ucha.se

Български актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Български радиоактьори
Родени в София
Деца актьори